perturbációszámítás (matematikai módszer)
 perturbáció (csillagászat)